Roberto Rivas (1941–1972) – salwadorski piłkarz
 Roberto Rivas Reyes – nikaraguański prawnik, pierwszy prezes Sądu Najwyższego
 Roberto Rivas (ur. 1985) – boliwijski piłkarz

Zobacz też 
 Robert Rivas